ACF pode-se referir a:

 Almeida Corrigida Fiel, tradução da Bíblia Sagrada para a língua portuguesa.
 ACF Fiorentina, clube italiano de futebol.
 Associação Chapecoense de Futebol, clube brasileiro de futebol.
 Automóvel Clube da França, clube privado de automóveis.
 Corpo algebricamente fechado, polinômio matemático.

Desambiguações de siglas